Cléry ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Cléry (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Cléry (Savoie) im Département Savoie

mit Namenszusatz:
 Cléry-en-Vexin im Département Val-d’Oise
 Cléry-le-Grand im Département Meuse
 Cléry-le-Petit im Département Meuse
 Cléry-Saint-André im Département Loiret
 Cléry-sur-Somme im Département Somme

Cléry bezeichnet auch
 Cléry (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Loing
 Cléry Peak, einen Berg auf der Booth-Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis

Cléry oder Clery ist der Familienname folgender Personen:
 Corinne Cléry (* 1950), französische Schauspielerin
 Francis Clery (1838–1926), britischer Offizier
 Marie-Elizabeth Cléry (1761–nach 1795), französische Harfenistin und Komponistin